Atwot (auch Atuot oder Reel) steht für:

 eine Ethnie im Südsudan, siehe Atwot (Ethnie)
 eine Sprache, siehe Atwot (Sprache) (auch Thok Reel)